Пятидесятник:
 Пятидесятник (Пятидесятский) — воинская должность и начальный человек (командир) формирования (копейщиков, пищальников, стрельцов и так далее) состоящего из 50 человек в Русском войске.
 Пятидеся́тник (англ. Pentecostalism) — член евангельских христиан, последователь пятидесятничества, одного из направлений протестантизма.